No More Shall We Part — одиннадцатый студийный альбом группы Nick Cave and the Bad Seeds, изданный в 2001 году.

Об альбоме
No More Shall We Part вышел после четырёхлетнего перерыва с момента выхода The Boatman’s Call в 1997-м. В 1999—2000 Кейв страдал тяжёлой наркотической и алкогольной зависимостью, но ему удалось преодолеть её и начать работу над альбомом. No More Shall We Part демонстрирует виртуозные таланты группы со сложными инструментальными партиями практически в каждой композиции. Кроме того, текст Ника стал менее неясным, нежели обычно, и он поёт в более широком вокальном диапазоне, чем раньше, достигая иногда даже альта. Всё это было положительно встречено большинством как критиков, так и поклонников.

Список композиций 

Специальное издание включает два дополнительных трека и два медиафайла.

И кроме того в это издание входят тексты песен, фотогалерея, биографии, дискографии, интервью.

Участники записи 
 Ник Кейв — вокал, пианино
 Мик Харви — гитара, барабаны на «As I Sat Sadly by Her Side»
 Бликса Баргельд — гитара
 Конвей Савэдж — орган
 Уоррен Эллис — виолончель
 Мартин Кейси — бас-гитара
 Томас Уайдлер — барабаны
 Nick Cave and the Bad Seeds — бэк-вокал

Гости 
 Джим Склавунос — барабаны на «Love Letter», перкуссия на «Fifteen Feet of Pure White Snow»
 Кейт и Анна МакГерригл — женский бэк-вокал
 Гевин Райт, Патрик Кирнан, Джеки Шейв, Саймон Фишер, Ребекка Хирш — скрипка
 Брюс Уайт, Густав Кларксон — альт
 Фрэнк Шэфер, Лионел Хэнди, Наоми Райт — виолончель
 Пол Морган, Леон Бош — бас-гитара

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте Nick Cave and the Bad Seeds 

Альбомы 2001 года
Альбомы Nick Cave and the Bad Seeds
Альбомы постпанка
Альбомы Mute Records